Lanke steht für:

 einen verbreiteten Orts- und Gewässernamen, sh. Lanke (Toponym)

Orte:
 Lanke (Wandlitz), Ortsteil der Gemeinde Wandlitz
 Lanke (Holstein), ein ehemaliges Dorf im heutigen Schleswig-Holstein, das vermutlich zwischen Wahlstorf und Trent lag und von dem der Name Lanker See herrühren soll
 Łąka (deutsch Lanke), Ortsteil von Stepnica, Wojewodschaft Westpommern, Polen

Gewässer:
 Lanke (Lankwitz), ehemaliger Bach in Berlin
 Lanke (Panke), ein Zufluss der Panke
 Großer Lankesee (auch Große Lanke), See in der Gemeinde Löwenberger Land, Land Brandenburg
 Krumme Lanke, See in Berlin
 Lankesee (auch Lanke), See bei Penkun, Mecklenburg-Vorpommern
 Scharfe Lanke, Havelbucht in Berlin

Lånke ist der Familienname folgender Personen:
 Ola T. Lånke (* 1948), norwegischer Politiker (Kristelig Folkeparti), Mitglied des Storting

Siehe auch: Lanken, Lancken